variant van Jolanda
Iolanthe (operette)